Der COSAFA Women’s Championship 2021, die Fußball-Meisterschaft des südlichen Afrika der Frauen, wurde zwischen dem 28. September und 9. Oktober 2021 in Nelson Mandela Bay in Südafrika ausgetragen. Das Turnier wurde vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert. Titelverteidiger war die Auswahl des Gastgebers, die erneut und zum siebten Mal insgesamt und vierten Mal in Folge gewinnen konnte. Das Turnier gewann die Gastmannschaft aus Tansania.

Teilnehmer und Modus 
Zwölf Mannschaften nehmen am Turnier teil. Diese spielen in der Gruppenphase in drei Gruppen zu je vier Teams. Die Auslosung hierzu fand am 12. August 2021 statt. Die Gruppenersten und der beste Gruppenzweite qualifizierten sich für das Halbfinale. Der Südsudan, Tansania und Uganda wurden als Gastmannschaften geladen.

Endrunde

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Hauptrunde

Halbfinale 

|}

Finale & Spiel um Platz 3 

|}

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2021
Fußball (Südafrika)
Sportveranstaltung in der Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality